Les  sont une chaîne de collines dans le nord du Pembrokeshire, dans l'Ouest du Pays de Galles (Royaume-Uni), principalement dans le parc national côtier du Pembrokeshire. C'est notamment là que se trouve l'ancien cromlech néolithique Waun Mawn, dont les pierres levées ont été récupérées pour construire Stonehenge.
  est le nom d'un ancien district du comté du Dyfed, d'une actuelle circonscription du Parlement gallois et d'une actuelle circonscription du Parlement britannique.